Orah može imati sljedeća značenja:

 orasi (latinski Juglans), rod biljaka iz porodice Juglandaceae

Hrvatska:
 Orah (Vrgorac), selo koje upravno pripada Gradu Vrgorcu
 ORaH, politička stranka zelenih u Hrvatskoj

BiH:
 Orah (Bileća, BiH), naselje u općini Bileća
 Orah (Ljubuški, BiH), selo u općini Ljubuški
 Orah (Ravno, BiH), selo u općini Ravno
 Orah (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Orah (Vareš, BiH), naselje u općini Vareš

Crna Gora:
 Orah (Berane, Crna Gora), naselje u općini Berane
 Orah (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić

Vidi i:
 Orasi (razdvojba)
 orah (plod)